Amblin Entertainment — американская компания, занимающаяся производством кино- и телепродукции; основана Стивеном Спилбергом совместно с продюсерами Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом в 1981 году. Компания занимается исключительно продюсированием, и никогда не выпускала собственных фильмов.

Логотип компании представляет собой силуэт летящих на велосипеде, на фоне полной Луны, Инопланетянина и Эллиота из одноимённого фильма.

Название компании было дано в честь короткометражного фильма, ставшего первым коммерчески успешным творением Стивена Спилберга, под названием «Amblin'» 1968 года выпуска. Логотип компании с 1982 года — луна и велосипед. Справа луны и велосипеда слово «AMBLIN» синего цвета. А снизу слова «AMBLIN» с луной и велосипедом слово красного цвета «ENTERTAINMENT».

Фильмы

Ссылки 
 Страница компании на веб-сайте Internet Movie Database
 

Стивен Спилберг
Телевизионные компании США
Кинокомпании США